est une expression latine qui signifie « contre les hérésies ».

 peut désigner :
 Adversus Hæreses, le titre latin de Contre les hérésies, une œuvre d'Irénée de Lyon ;
 Adversus Hæreses, le titre latin du Panarion, une œuvre d'Épiphane de Salamine.